Le patronyme Birague, francisation du nom italien Birago, appartient à une famille aristocratique  milanaise passée au service des rois de France à l'époque des Guerres d'Italie.

Patronyme

Les membres notables de cette famille sont :
René de Birague (1506-1583), surintendant des finances, chancelier de France et cardinal.
Ludovic de Birague (1509-1572), homme de guerre, cousin du précédent.
Charles de Birague (après 1509-1591), homme de guerre, frère du précédent.
Flaminio de Birague, militaire et poète, fils du précédent.

Toponymes
Rue de Birague : voie de Paris nommée ainsi en raison de la proximité d'un hôtel ayant appartenu à René de Birague.
Fontaine de Birague : fontaine parisienne construite en 1579 pour René de Birague.

Autre
L'Héritière de Birague (1822), roman d'Honoré de Balzac.

Famille du duché de Milan